Basildon bezeichnet:

 Basildon, eine Stadt in England
 Borough of Basildon, ein englischer Verwaltungsbezirk
 Basildon (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Basildon (Berkshire), eine Ortschaft in England
 Basildon Bond, britische Marke für Schreibwaren
 Basildon Park, Herrenhaus in der englischen Grafschaft Berkshire.